«Молодой игрок года в MLS» () — ежегодная награда, присуждаемая лучшему игроку MLS (высшей футбольной лиги США) в возрасте до 22 лет.

Первоначально награда вручалась новичку или игроку, не имевшему предыдущего профессионального опыта, обычно игрокам, которые ранее играли в молодёжных академиях клубов MLS или играли в футбол на студенческом уровне.

В 2020 году MLS заменила награду «Новичок года» на награду «Молодой игрок года», которая присуждается лучшему игроку лиги в возрасте 22 лет и младше, независимо от предыдущего профессионального игрового опыта.

Победители

Новичок года (1996—2019)

Молодой игрок года (2020 — настоящее время)

Победители по игровой позиции

Победители по гражданству

Победители по клубам

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные награды
MLS